In 1972/73 werd het 35e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. APOEL Nicosia won de competitie voor 11e keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1972/73